monte-azulensi – abitanti di Monte Azul Paulista
monte-azulensi – abitanti di Monte Azul